Noord-Nederland: met deze term worden in Nederland over het algemeen de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe) aangeduid.
 Het Nederlands zoals dat gesproken wordt in deze provincies.
 (Belg.) Nederlands-Nederlands: het geheel van taalgebruik binnen het Standaardnederlands dat specifiek is voor Nederland.

Zie ook 
 Noordelijke Nederlanden